Le viride (du latin viridis, vert), ou viridien, ou encore vert émeraude, est un vert bleuté et transparent.

 En latin viride est la forme neutre du masculin-féminin viridis : voir .